Поварово — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Поварово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Поварово — посёлок городского типа (дачный посёлок) в Солнечногорском районе Московской области.
 Поварово — деревня в Красногородском районе Псковской области.

Железнодорожные объекты 
 Поварово-1 — узловая железнодорожная станция Ленинградского направления (главного хода ОЖД) в Солнечногорском районе Московской области
 Поварово-2 — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Солнечногорском районе Московской области
 Поварово-3 — узловая железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Солнечногорском районе Московской области

Другое 
 Городское поселение Поварово — упразднённое муниципальное образование в Солнечногорском муниципальном районе Московской области.